Дев'ятина — натуральний податок, що існував на Закарпатті у XVIII—XIX століттях;
 Дев'ятина — маловживана назва молитви-дев'ятниці.